Il singolare  dello  Seguros Bolivar Open Bucaramanga 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Horacio Zeballos ha battuto in finale Carlos Salamanca 7–5, 6–2.

Teste di serie 

  Diego Hartfield (ritiro)
  Ricardo Hocevar (primo turno)
  Juan Pablo Brzezicki (secondo turno)
  Horacio Zeballos (campione)

 Miguel Ángel López Jaén (semifinali)
 Mariano Puerta (secondo turno)
 João Souza (quarti di finale)
 Fernando Vicente (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni